Бёттгер () — фамилия. 

Известные носители:

 Бёттгер, Адольф (; 1815—1870) — немецкий поэт.
 Бёттгер, Иоганн Фридрих (1682—1719) — немецкий алхимик.
 Бёттгер, Кэти (1932—2017) — датская певица.
 Бёттгер, Оскар (1844—1910) — немецкий зоолог.
 Бёттгер, Рудольф (1806—1881) — немецкий химик.

См. Также 
 Бёттхер

Примечания